Schuder ist der Familienname folgender Personen:
 Kurt Schuder (1884–1969), deutscher Schriftsteller
 Rosemarie Schuder (1928–2018), deutsche Schriftstellerin
 Werner Schuder (1917–2006), deutscher Herausgeber

Siehe auch:
 Schüder